Новоизоби́льный — посёлок в Изобильненском районе (городском округе) Ставропольского края Российской Федерации.

Варианты названия 
 Посёлок опытно-мелиоративной станции,
 Посёлок отделения № 3 совхоза «Изобильненский».

География 
Расположен при Правоегорлыкском канале в 4-5 км к северу от районного центра. Расстояние до краевого центра: 47 км.

История 
Основан в 1968 году. Строительство посёлка велось с целью «приблизить командные структуры совхоза „Изобильненский“ к семи тысячам гектаров орошаемых земель».

В 1972 году Указом Президиума ВС РСФСР посёлок опытно-мелиоративной станции и посёлок отделения № 3 совхоза «Изобильненский», фактически слившиеся в единый населённый пункт, переименованы в посёлок Новоизобильный.

К концу 1970-х годов в Новоизобильном были возведены 70 жилых домов (в том числе двух- и трёхэтажных), клуб, библиотека, детский сад. В 1993 году построена школа.

18 февраля 1993 года Малый Совет Ставропольского краевого Совета народных депутатов решил «Образовать в Изобильненском районе Новоизобильненский сельсовет с центром в посёлке Новоизобильный. Включить в его состав посёлок Новоизобильный и хутор Широбоков, выделенные из состава Тищенского сельсовета».

До 2017 года хутор был административным центром упразднённого Новоизобильненского сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года, 94 % населения — русские.

Инфраструктура 
 Новоизобильненский сельский Дом культуры.
 Фельдшерско-акушерский пункт
 Сбербанк, Доп.офис № 1858/040.
 Опытно-производственное хозяйство «Изобильненское» (основано в 1956 году).

Образование 
 Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного направления развития детей № 26.
 Средняя общеобразовательная школа № 20.

Транспорт 
Из города Изобильного каждый час с 7.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 14.00) ходит пригородный автобус № 110. Кроме того, мимо посёлка проходят автобусы, идущие в сёла Птичье и Тищенское.

Примечания 

Населённые пункты Изобильненского района